Dueñas is de naam van meerdere plaatsen en gemeenten:
 Dueñas (Spanje) in de provincie Palencia;
 Dueñas (Iloilo) in de provincie Iloilo.